Municipio VII (2001-2013)
 Municipio VII (2013)